La phase finale de l'édition 1999 du Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans se déroule lors du printemps 1999 en République tchèque. Le champion sortant, l'Irlande, remet son titre en jeu face aux autres nations européennes.

Tournoi final

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tour final

Quarts-de-finale

Demi-finales

Match pour la

Finale

Résultat

Référence 

Championnat d'Europe de football des moins de 17 ans
Football des moins de 17 ans
Football 1999
Football en 1999
Sport en Tchéquie en 1999